Die Open de Moselle 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Oktober 2004 in Metz stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die AIG Japan Open Tennis Championships und in Moskau der Kremlin Cup gespielt. Das Turnier in Tokio gehörte dabei zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Metz und Moskau zur niedriger dotierten International Series gehörten.

Der Vorjahressieger Arnaud Clément aus Frankreich schied in diesem Jahr im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger Jérôme Haehnel aus. Haehnel war als Qualifikant gestartet und setzte sich im rein französischen Finale gegen Richard Gasquet in dessen erstem Finale durch. Er gewann damit den einzigen Titel seiner Karriere in seinem einzigen erreichten Endspiel.
Im Doppel spielten die Titelverteidiger, Julien Benneteau und Nicolas Mahut, nicht erneut zusammen. Lediglich Mahut ging an den Start und war mit dem Einzelsieger von 2003 Arnaud Clément an Position 2 gesetzt. Sie gewannen das Turnier durch einen Finalsieg über Ivan Ljubičić und Uros Vico in zwei Sätzen. Das einzige Mal gewannen sie zusammen einen Titel im Doppel. Für Clément war es der vierte, für Mahut der zweite Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 351.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Metz